Бой при Мартинике:
 Бой при Мартинике (1667) — морское сражение между английским и французским флотом в ходе Второй англо-голландской войны.
 Бой при Мартинике (1779) — стычка между кораблями английского и французского дивизионов на фоне проводки конвоя, в районе острова Мартиника.
 Бой при Мартинике (1780) — бой между кораблями английского флота адмирала Родни и французского, адмирала де Гишена, у острова Мартиника.

См. также 
 Вторжение на Мартинику